Moisuc:

 Viorica Georgeta Pompilia Moisuc este un senator român în legislatura 2004-2008 ales în județul Neamț pe listele partidului PRM
 Alexandru Moisuc Rector Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului